Dayong bezeichnet:

 Dayong (Hulan) (大用镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Hulan in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Dayong (Liuzhi) (大用镇), Großgemeinde im Sondergebiet Liuzhi in der chinesischen Provinz Guizhou
 Dayong (Zhongshan) (大涌镇), Großgemeinde der Stadt Zhongshan in der chinesischen Provinz Guangdong
 den früheren Namen der Stadt Zhangjiajie in der chinesischen Provinz Hunan